Hohenbühel ist der Name von:

 Höhenbühel (Lungau), 151 m, Berg an der Mur bei Mauterndorf und Tamsweg, Land Salzburg
 Hohenbühel (Adelsgeschlecht), Tiroler Uradelsgeschlecht aus dem Pustertal

Hohenbühel ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Heuffler von Rasen und Hohenbühel (1631–1696), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Friedrich von Hohenbühel (1917–1997), österreichischer Diplomat
 Ludwig Heufler von Hohenbühel (1817–1885), österreichischer Botaniker, Historiker und Beamter